catarratto bianco – biała odmiana winorośli właściwej, pochodząca z Włoch
 catarratto nero – czerwona odmiana winorośli właściwej, pochodząca z Włoch